Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2007 — 44-й розыгрыш турнира. Турнир был сыгран с 22 февраля по 25 апреля 2007 года. Трофей во второй раз завоевал мексиканский клуб «Пачука».

Отборочный турнир

Североамериканская зона 
  Пачука — чемпион Клаусуры 2006
  Гвадалахара — чемпион Апертуры 2006
  Хьюстон Динамо — чемпион MLS 2006
  Ди Си Юнайтед — победитель регулярного чемпионата MLS 2006

Центральноамериканская зона 

  Пунтаренас — обладатель Клубного кубка UNCAF 2006
  Олимпия — финалист Клубного кубка UNCAF 2006
  Депортиво Маркенсе — бронзовый призёр Клубного кубка UNCAF 2006

Карибская зона 

  Дабл-Ю Коннекшн — победитель Карибского клубного чемпионата 2006

Четвертьфиналы 

|}

Полуфиналы 

|}

Финал

Чемпион

Примечания

Ссылки 
 Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2007 на RSSSF

2007
2007 год в футболе